De regio's in Noorwegen vormen vanaf 2020 een van de twee vormen van regionaal bestuur. In 2017 heeft het Noorse parlement ingestemd met een hervorming van het regionale en lokale bestuur van het land. Als gevolg hiervan blijven er van de 19 fylker er slechts 11 over. De eerste regio is al gevormd in 2018 door de samenvoeging van Nord- en Sør-Trøndelag. 

De provincies Møre og Romsdal, Nordland, Oslo en Rogaland bleven onveranderd ten opzichte van de vroegere situatie.

Lijst
 Agder, samenvoeging van Vest-Agder en Aust-Agder.
 Innlandet, samenvoeging van Oppland en Hedmark.
 Møre og Romsdal, overeenkomend met fylke Møre og Romsdal.
 Nordland, overeenkomend met fylke Nordland.
 Oslo, overeenkomend met Oslo.
 Rogaland, overeenkomend met fylke Rogaland.
 Troms og Finnmark, samenvoeging van Troms en Finnmark.
 Trøndelag, samenvoeging van Nord-Trøndelag en Sør-Trøndelag.
 Vestfold og Telemark, samenvoeging van Telemark en Vestfold.
 Vestland, samenvoeging van Sogn og Fjordane en Hordaland.
 Viken, samenvoeging van Buskerud, Akershus en Østfold.

Zie ook
landsdelen van Noorwegen
provincies van Noorwegen

Bestuurlijke indeling van Noorwegen